Daniel Brown, el nombre puede pertenecer a:

 Daniel Brown (1945), político y funcionario estadounidense.
 Daniel Brown (1964), escritor estadounidense.
 Daniel Brown, escritor uruguayo.